Pop (від  — популярна культура) — коротке позначення масової культури, а також поп-музики.

 ЗМІ
  — кабельний телеканал, у США заснований у 1981 році.  
 Pop — телеканал для дітей, у Великій Британії та Ірландії, заснований у 2003 році.  
  — журнал про масову культуру, видавництво якого розпочалось у Великій Британії у 2000 році. 
  — спортивний журнал в Австралії з 2005 року.

 Артисти
 Pop! — музичний гурт Великої Британії
 Pop! featuring Angie Hart — музичний гурт Австралії

 Альбоми
  — альбом рок-гурту Tones on Tail (1984).
 Pop — студійний альбом рок-гурту U2 (1997).
 Pop — альбом музичного проекту Gas (2000).
  — альбом Йоахім Вітта (2004).
 Pop  — пісня гурту NSYNC (2001).

Абревіатура 
 POP3 () — 3-тя версія поштового протоколу, для отримання клієнтом повідомлень електронної пошти з сервера.
 POP-Port — інтерфейс для мобільних телефонів Nokia. 
 PoP () — точка присутності, термін, що вживається в телекомунікації для операторів першого рівня.
 PoP () — серія комп'ютерних ігор.

Багатозначні терміни